Сезон 2017/2018 — 4-й сезон «Ротора» в первенстве ФНЛ, а также 28-й сезон клуба в чемпионатах России.

Форма

Тренерский штаб

Состав

Трансферы

Лето 2017

Пришли

Ушли

Зима 2017/2018

Пришли

Ушли 

* В аренду

Матчи

Товарищеские матчи

Футбольная национальная лига

Первый круг

Второй круг

Кубок России

Кубок ФНЛ 2018

Турнирная таблица. Группа «C»

Статистика

В ФНЛ

Минуты на поле

Дисциплинарные показатели

Голы

Капитаны

Форма

Во всех турнирах

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в других клубах:

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Дисциплинарные показатели

Командная

Движение команды в ФНЛ по турам

Общая статистика по турнирам

Примечания 

2017/2018
Ротор